Лионе́ль Себастья́н Скало́ни (; 16 мая 1978, Росарио) — аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. В настоящее время является главным тренером сборной Аргентины.

Карьера 
Лионель Скалони начал карьеру в клубе «Ньюэллс Олд Бойз» в 1995 году. Через год он перешёл в «Эстудиантес» и выступал там два сезона. В 1998 году Скалони перешёл в испанский клуб «Депортиво Ла-Корунья», заплативший за переход аргентинца 2,6 млн евро. Он дебютировал в составе команды 4 января 1998 года в матче с хихонским «Спортингом». Всего за «Депортиво» Скалони выступал 9 лет. Он выиграл с клубом чемпионат, кубок и два суперкубка Испании.

31 января 2006 года Скалони, на правах аренды, перешёл в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед». Причиной ухода Лионеля из «Депортиво» стал конфликт с главным тренером команды, Хоакином Капарросом и желание иметь игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира. 4 февраля Скалони дебютировал в составе клуба в матче с «Сандерлендом». По окончании сезона, Скалони вернулся в «Депортиво». 1 сентября 2006 года, он, вместе с Диего Тристаном, по обоюдному согласию с клубом, разорвал контракт с «Депортиво». 13 сентября 2006 года Скалони заключил контракт с «Расингом» из Сантандера, в котором провёл один сезон.

30 июня 2007 года Скалони перешёл в итальянский «Лацио», подписав контракт на пять лет. Однако уже 26 января 2008 года футболист был передан в аренду в испанскую «Мальорку». В июне 2009 года Скалони вернулся в «Лацио» по просьбе тренера Давиде Баллардини. Последним клубом в игровой карьере Лионеля стала «Аталанта».

Карьера в сборной 
В 1997 году в составе молодёжной сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Малайзии.

В составе национальной сборной Аргентины Скалони дебютировал 30 апреля 2003 года в игре с Ливией. В 2006 году поехал в составе сборной на чемпионат мира, заменив ветерана Хавьера Санетти, где провёл одну игру против Мексики. Всего за национальную команду сыграл 7 матчей.

Тренерская карьера 
Вскоре после завершения игровой карьеры Скалони начал работу тренером, войдя в штаб Хорхе Сампаоли, сначала в «Севилье», а затем в сборной Аргентины.

2 августа 2018 года Лионель был назначен исполняющим обязанности главного тренера аргентинской сборной после того как Сампаоли покинул пост. 30 ноября был утверждён в должности на постоянной основе. На Кубке Америки 2019 сборная Аргентины под руководством Скалони завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Чили в матче за третье место со счётом 2:1.

На Кубке Америки 2021 аргентинцы одержали победу, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 1:0 и выиграли первый международный турнир с 1993 года.

На Чемпионате мира 2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, обыграв в финале сборную Франции в серии пенальти, выиграв чемпионат мира после 36-летней паузы.

Достижения в качестве игрока 
 Чемпион мира (до 20 лет): 1997
 Чемпион Испании: 1999/00
 Обладатель Суперкубка Испании: 2000, 2002
 Обладатель Кубка Испании: 2002.

Достижения в качестве тренера 
Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022 
 Личные 
 Победитель премии FIFA The Best 2022

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на guardian.touch-line.com
 Скандал с Лионелем Месси

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Аталанта»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры сборной Аргентины по футболу
Тренеры-победители чемпионатов мира по футболу